Potraš je naselje u općini Lopare, Republika Srpska, BiH.

Stanovništvo 
Do velikosrpske agresije Potraš se cijeli nalazio u općini Tuzla. Na popisu 2013. u loparskom dijelu živjelo je 34 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Republici Srpskoj